Апостроф может означать:
 Апостро́ф — небуквенный орфографический знак русского и других языков.
 Машинописный апостроф — вариант апострофа, имеющий форму прямого штриха.
 Обратный машинописный апостроф — знак, выглядящий как наклонённая влево черта.
 Апостроф — буква-модификатор.
 А́построф — диакритический знак в церковнославянском языке.
 Apostrophe (’) — восемнадцатый студийный альбом Фрэнка Заппы.